FIM:

 Международная мотоциклетная федерация ()
 Аббревиатура, используемая министерством обороны США в качестве индекса для ПЗРК, например FIM-92 Stinger или FIM-43 Redeye
 Финляндская марка (обозначение: FIM)
 Forefront Identity Manager (обозначение: FIM)